Вайнштейн, Борис:
 Вайнштейн, Борис Константинович (1921—1996) — российский физик.
 Вайнштейн, Борис Самойлович (1907—1993) — советский шахматист, деятель советского шахматного движения, шахматный литератор.
 Вайнштейн, Борис Яковлевич (1910—1944) — капитан, Герой Советского Союза.